Вецда́угава — топоним в Риге:

 Вецдаугава — старица Даугавы (древняя устьевая часть) на севере Риги.
 Вецдаугава — микрорайон, расположенный близ одноимённой старицы.
 Вецдаугава — остановочный пункт на электрифицированной линии Земитаны — Скулте, расположенный в одноимённом микрорайоне.